Marpesia ist:

 Marpesia, Marpessa oder Martesia, eine Amazonenkönigin, siehe Marpesia und Lampeto
 Marpesia (Gattung), eine Schmetterlingsgattung